Art:
 Esdeveniment artístic, un tipus d'obra d'art presencial i efímera.
 Astronomia:
 Esdeveniment de Cando o Succés de Cando (18/1/1994), explosió ocorreguda al poble gallec de Cando (Espanya).
 Esdeveniment de la Mediterrània Oriental (6/6/2002), explosió aèria d'alta energia sobre el mar Mediterrani.
 Esdeveniment de Tunguska (1927), un cometa d'alguns centenars de tones va impactar sobre l'atmosfera.
 Esdeveniment de Vitim (25/10/2002), explosió aèria de mitja quilotona a la taigà siberiana en què es detectaren elements radioactius.
 Biologia:
 Esdeveniment d'extinció, extinció generalitzada detectada en el registre fòssil en disminució de la diversitat i abundància.
 Esdeveniment d'Azolla, canvi ecològic que hi hagué a principis de l'Eocè, fa uns quaranta-nou milions d'anys.
 Matemàtiques: 
 Esdeveniment contrari o esdeveniment complementari, succés que ocorre quan un altre no ocorre, i viceversa.
 Esdeveniment estadístic, qualsevol resultat que pot originar una experiència aleatòria.
 Esdeveniment impossible, esdeveniment que mai no es realitza.